Minot (Dakota del Nord)
 Minot (Maine)
 George Richards Minot (Boston, 1885 - 1950), metge estatunidenc guardonat amb el Premi Nobel de Medicina o Fisiologia.